Профессиональная хоккейная лига:
 Профессиональная хоккейная лига (Россия) — название российской хоккейной организации, которая в 1999-2006 годах занималась проведением чемпионата России по хоккею с шайбой.
 Профессиональная хоккейная лига (Украина) — название украинской хоккейной организации, которая в 2011-2013 годах занималась проведением чемпионата Украины по хоккею с шайбой.